Баллидафф (Уэксфорд) — деревня в Ирландии, находится в графстве Уэксфорд (провинция Ленстер).
 Баллидафф (Уотерфорд) — деревня в Ирландии, находится в графстве Уотерфорд (провинция Манстер)
 Баллидафф (Керри) — деревня в Ирландии, находится в графстве Керри (провинция Манстер).